Dragan Ćurčić (Janjac, Zenica, 1. rujna 1965. – Mostar, 1. prosinca 2019.) bio je zapovjednik HVO-e.

Životopis 
Rodio se 1. rujna 1965. u selu Janjcu kod Zenice, BiH. Po zanimanju je profesionalna vojna osoba. 
Srednje školovanje imao je u Zagrebu, gdje je pohađao opću srednju vojnu školu od 1980. do 1984. Od 1984. do 1988. pohađao je vojnu akademiju kopnene vojske  (Vojna akademija kopnene vojske JNA), smjer pješaštva. Dvije je godine pohađao opći smjer u Beogradu te je dvije godine specijalizirao pješaštvo u Sarajevu.
Znajući 1990. – 1991. da JNA nije ono kakvom ju se prikazivalo, Ćurčić je odlučio napustiti ju, no nije bilo sigurna načina da ju napusti u Zenici, a nije ni želio bježati u inozemstvo. Preko veza je početkom 1992. napustio JNA te otišao kući, a potom se priključio u Vrgorcu postrojbi Kralj Tomislav, kojom je zapovijedao Mate Šarlija Daidža. Iz te je postrojbe nastala Postrojba za posebne namjene Ludvig Pavlović. Kad je poginuo Božan Šimović, Ćurčić je postao zapovjednikom PPN Ludvig Pavlović. Godine 1994. postao je pomoćnikom načelnika Glavnog stožera HVO-a za obuku i školstvo. Nakon što je potpisan Daytonski sporazum, obnašao je dužnost dozapovjednika Zajedničkog zapovjedništva Vojske Federacije BiH.

Bio je metom pravosudne zloporabe. Protiv njega su vodili kazneni postupak u predmetu Hrvatska samouprava zbog navodnog podrivanja vojne moći Federacije BiH. Istina je izašla na vidjelo i pokazalo se da je optužba klasični primjer pravosudne konstrukcije. Također je jedno vrijeme mu je ime bilo spominjano u skupini generala HVO-a za koje Tužiteljstvo BiH ima spremnu optužnicu zbog navodnih ratnih zločina nad Bošnjacima u Čapljini i Stocu. Kako mu progonitelji nisu mogli naći ni trunčicu koja bi ga mogla ikako povezati inkriminiranim djelima, što je inače bilo i više nego dovoljno u drugim situacijama, optužnica nikad nije podignuta.

Izvori 
Razgovor s generalom Draganom Ćurčićem 4. travnja 2006.- 

Hrvatski vojni zapovjednici u ratu u Bosni i Hercegovini
Časnici HVO-a
Životopisi, Zenica